Het ATP-toernooi van Sydney 1998 (met de officiële naam Adidas International) werd gespeeld van 12 tot en met 18 januari 1998. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het White City Stadium in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney